Francovich est un patronyme d'origine slave, dérivé du patronyme serbo-croate Franković, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Allan Francovich (1941–1997), cinéaste américain ;
  (1910–1990), historien italien ;
 Nicoletta Francovich Onesti (1943–2014), philologue italienne ;
 Riccardo Francovich (1946–2007), archéologue italien.

Notes et références 

de:Francovich
en:Francovich